Автопробег:

 Автопробег — групповое или индивидуальное мероприятие, движение на автомобилях по заданному маршруту; русский эквивалент понятия «ралли», вытеснившего «автопробег» в постсоветское время.
 «Автопробег» — картина Петра Вильямса.
 Автопробег «Париж — Нью-Йорк» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса.